Вий — в восточнославянской мифологии — дух, несущий смерть.
 «Вий» — повесть Николая Гоголя из цикла «Миргород».

Фильмы 
 «Вий» — утраченный немой короткометражный фильм режиссёра Василия Гончарова (1909).
 «Вий» — утраченный немой фильм режиссёра Владислава Старевича (1916).
 «Вий» — художественный фильм режиссёров Константина Ершова и Георгия Кропачева (1967).
 «Вий» — украинский мультфильм режиссёра А. Грачёвой (1996).
 «Ведьма» (рабочее название «Вий — во власти страха») — фильм по мотивам повести «Вий», режиссёра Олега Фесенко (2006).
 «Вий» — художественный фильм режиссёра Олега Степченко (2014).
 «Гоголь. Вий» — художественный фильм режиссёра Егора Баранова (2018). Продолжение фильма «Гоголь. Начало»

Другое 
 «Вий: История, рассказанная заново» — компьютерная игра 2004 года.
 «Вий» — башенный боевой модуль украинского производства.
 Wii — игровая приставка.